Igualtat matemàtica, expressió matemàtica que indica l'equivaléncia entre dues entitats
 Igualtat de gènere
 Igualtat social, objectiu de buscar una mateixa quantitat de riquesa, de felicitat, de respecte i d'igual tracte en la justícia per a totes les persones
 Llibertat, igualtat, fraternitat, lema de la revolució francesa i de l'Estat francès